ORY steht für:
 Flughafen Paris-Orly im IATA-Code für Flughäfen

Ory ist der Familienname folgender Personen:
 Birgitt Ory (* 1964), deutsche Diplomatin
 Gisèle Ory (* 1956), Schweizer Politikerin (SP)
 Kid Ory (1886–1973), US-amerikanischer Musiker
 Meghan Ory (* 1982), kanadische Schauspielerin
 Michel Ory (* 1966), Schweizer Amateurastronom
 Pascal Ory (* 1948), französischer Historiker
 Stephan Ory (* 1958), deutscher Rechtsanwalt und Medienfunktionär

Siehe auch
 Orry
 Ori

 

ORY